Según el contexto, dip se puede referir a:

Legal
 Declaración de Instrucciones Previas, también conocido como Documento de Voluntades Anticipadas o Testamento Legal
 Derecho Internacional Público 

Gastronomía
 la salsa con la que se mojan ciertos aperitivos.

Informática

 Dip (Dual in-line package) son módulos de memoria de trabajo o ram (Randon Access Memory) muy antiguas de 18 contactos  que se soldaba en el circuito impreso de la tarjeta madre (Ver IBM PC)

Electrónica

 un tipo de encapsulado de circuitos integrados electrónicos.
 Interruptor DIP, un conjunto de interruptores eléctricos que se presenta en un formato encapsulado.

Mitología
 un perro vampiro propio de la mitología de Cataluña.
Tipo de comida ó botana
como dip de queso, dip de guaca-mole, dip morrón, etc.

Música

 Canción de Tyga y Nicki Minaj